IXS est un sigle qui peut désigner :
 , une technique non destructive qui révèle des informations sur la structure cristalline, la composition chimique et les propriétés physiques des matériaux,
 Un fabricant de casque de moto.

IXS est un code qui peut désigner :
 , un aéroport situé près de Silchar, en Inde, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 IXS Enterprise, un concept d'engin spatial supraluminique qui est conçu dans le but de parvenir à un voyage basé sur la métrique d'Alcubierre

Code IATA des aéroports